Флаг муниципального образования «Город Кедро́вый» Томской области Российской Федерации — официальный символ муниципального образования, отражающий его исторические и культурные традиции и особенности.

Ныне действующий флаг утверждён 19 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище белого с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого выгнутый к древку язык пламени голубого цвета и, возле него, выгнутая от древка капля чёрного цвета, выше которых — направленная от древка кедровая ветвь красного цвета с шишками красного цвета и иглами зелёного цвета».

Символика 
На флаге, языком символов и аллегорий, гармонично отражены история становления города Кедрового, его природные особенности и основной профиль деятельности местного населения.

Белый цвет полотнища символизирует экологию, чистоту, стремление сохранить окружающую природу.

Ветка кедра с шишками указывает на название города Кедрового. Кедр — символ силы, неподкупности, достоинства, долговечности.

Голубой язык пламени природного газа и чёрная капля нефти символизируют природные богатства.

История 

Первый флаг муниципального образования «Город Кедровый» был утверждён 12 апреля 2007 года решением Думы города Кедрового № 23 «Об утверждении положения об официальных символах муниципального образования „Город Кедровый“». Описание флага гласило:

«Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище бело-зелёного цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3. Полотнище разделено на два поля: белое и зелёное, что соответствует полям в гербе. В центре полотнища помещается изображение герба муниципального образования без геральдического щита размером 1:3 от его площади».

Символика флага такая же, как и для флага 2009 года, с дополнением того, что: зелёный цвет полотнища символизирует природу, окружающую муниципальное образование, и лесные богатства.

Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации было рекомендовано изменить рисунок герба, который представлял собой двучастный герб с изображением самостоятельных геральдических фигур. Подобный метод составления герба допустим только в случае слияния двух городов, каждый из которых имел свой герб. Поскольку в данном случае подобного слияние не было, 19 ноября 2009 года, решением Думы города Кедрового № 63, были утверждены новые герб и флаг муниципального образования «Город Кедровый».

Примечания 

Флаги с изображением кедра
Флаги с изображением пламени